Topolog – wieś w Rumunii w okręgu Tulcza, w gminie o tej samej nazwie
 Topolog – gmina w Rumunii w okręgu Tulcza
 Topolog – rzeka w Rumunii, dopływ Aluty
 Topolog – rzeka w Rumunii, uchodząca do jeziora Hazarlâc (dorzecze Dunaju)